Гран-при Бахрейна 2004 года — третий этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на автодроме Сахир в Бахрейне. Соревнования состоялись 4 апреля 2004 года.

Это был первый Гран-при Формулы-1 в королевстве Бахрейн.



Гонка 

|}

 Поул-позиция: Михаэль Шумахер 1:30,159
 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:30,252

Ссылки 
 
 
 
 News of 2004 Bahrain GP (Headlines)

Гран-при Бахрейна
Спорт в Бахрейне в 2004 году
Формула-1 в сезоне 2004
Апрель 2004 года
2004 год в Бахрейне